Kushnir ou Kouchnir peut désigner: 
 Alla Choulimovna Kouchnir (1941-2013), grand maître international féminin d'échecs
 Anton Kushnir (né en 1984), skieur acrobatique biélorusse